

Géographie 
Vouvray est le nom de plusieurs localités françaises : 
 Vouvray, commune d'Indre-et-Loire
 Vouvray, ancienne commune de l'Ain, aujourd'hui rattachée à Châtillon-en-Michaille
 Vouvray-sur-Huisne, commune de la Sarthe
 Vouvray-sur-Loir, commune de la Sarthe

Vin 
 Le vouvray est également un vin produit dans le vignoble de Vouvray (Indre-et-Loire).

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France